Illinzi (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Winnyzja, siehe Illinzi

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Illinzi (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Illinzi (Borsna)

 ehemaliges Dorf (bis 1986/1999) in der Oblast Kiew, Rajon Tschornobyl, siehe Illinzi (Tschornobyl)